Il doppio del torneo di tennis Vanessa Phillips Women's Tournament 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alla Kudrjavceva e Elina Svitolina che hanno battuto in finale Corinna Dentoni e Aliaksandra Sasnovič 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Paula Kania /  Renata Voráčová (quarti di finale)
 Valentina Ivachnenko /  Marta Sirotkina (quarti di finale, ritirate)

  Andreea Mitu /  Raluca Olaru (semifinale)
  Nicole Rottmann /  Kathrin Wörle (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Vanessa Phillips Women's Tournament 2013